Lush Life ist der Titel folgender Werke:
 Lush Life (Billy-Strayhorn-Lied), Jazzstandard von Billy Strayhorn (1938)
 Lush Life (Zara-Larsson-Lied), Pop-Lied von Zara Larsson (2015)
 Lush Life (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1996)